Jakob – in varie lingue variante dei nomi Giacobbe e Giacomo.
 Hans Jakob  – esperantista tedesco naturalizzato svizzero

Pagine correlate 

Jacob
Jakoba
Sankt Jakob